Kis Zoltán
 Kis Zoltán (1929–1992) romániai magyar biológus
 Kis Zoltán (1954) magyar országgyűlési képviselő (1990–1994)
 Kis Zoltán (1962) újságíró, író
 Kis Zoltán (1976) labdarúgó játékvezető
 Kis Zoltán (?) víz alatti rögbijátékos

Kiss Zoltán
 Kiss Zoltán (1940–2020) labdarúgó (Győri Vasas ETO)
 Kiss Zoltán (1948) informatikus mérnök
 Kiss Zoltán Zéró (1953) zenész, basszusgitáros (Karthago)
 Kiss Zoltán (1956) tájfutó, atléta, maratoni futó
 Kiss Zoltán (1964) orgonaművész
 Kiss Zoltán (1969) ultramaratoni futó
 Kiss Zoltán (1970) költő és dalszövegíró
 Kiss Zoltán (1972) színész
 Kiss Zoltán (1980) válogatott labdarúgó
 Kiss Zoltán (1986) labdarúgó
 Kiss Zoltán (1979) fotóművész
 Kiss Zoltán (?) cukrász

hasonló nevűek
 Kiss Zoltán László (1949–2014) festőművész
 Barabás Kiss Zoltán (1970) színművész, szinkronszínész, forgatókönyvíró
 Olcsai-Kiss Zoltán (1895–1981) szobrász

Jegyzetek